Acyttara är ett släkte av fjärilar. Acyttara ingår i familjen träfjärilar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Träfjärilar
Acyttara